Plusieurs communes portent le nom de Ouled Sidi Brahim :
Ouled Sidi Brahim dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj en Algérie.
Ouled Sidi Brahim dans la wilaya de M'Sila en Algérie.